Байдраг-Гол () — река на юге Монголии. Протекает по территории аймака Баянхонгор. Длина — 295 км, площадь бассейна — 28 300 км².

Река начинается на южных склонах хребта Хангай и впадает в озеро Бооне-Цагаан-Нуур на высоте 1313,4 м. Устье расположено в Долине Озёр возле северных предгорий Гобийского Алтая.

Половодье происходит летом. Вода используется для орошения близлежащих территорий.

Примечания 

Реки Баянхонгора
Бассейны бессточных областей Евразии